Babək ist der Name folgender Orte:

 Babək (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan
 Babək (Rayon), ein Bezirk in Aserbaidschan